Hochschuldozent steht für:

 Hochschullehrer im Allgemeinen
 in Deutschland bis 2002 der Inhaber einer Beamtenstelle, siehe Hochschullehrer#Hochschuldozent
 in Baden-Württemberg die Inhaber einer 2007 eingeführten Hochschuldozentur
 teilweise synonym für Privatdozent

Siehe auch:
 Universitätsdozent